Геннадій — давньогрецьке ім’я.
Пестливі форми -Гена,Геша,Гоша.
Походить від грецького Γεννάδιος; γεννάδας (геннадас) - «шляхетний», «благородного походження».

 Геннадій (Андрієвський) — ректор Псковської слов'яно-латинської школи, єпископ Костромський і Галицький.
 Геннадій — архієпископ Новгородський.
 Геннадій (Шиприкевич) — єпископ Січеславський Української Автокефальної Православної Церкви. 
 Геннадій Гіббенс — британський гітарист, співак і рок музикант.
Грецькі імена